Ciucani se poate referi la:

Ciucani, Bacău
Ciucani, Harghita